У́лица Мо́локова — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные в честь полярного лётчика В. С. Молокова:

Казахстан 
 Улица Молокова — в Караганде.

Россия 
 Улица Молокова — в Батайске.
 Улица Молокова — в Красноярске.
 Улица Молокова — в Москве.
 Улица Молокова — в Пензе.
 Улица Молокова — в Сочи.